Cet article donne la liste des chaînes Zeop

Les chaînes sont soit incluses dans le bouquet TV de base, soit proposées en option.

Locales

Nationales

Cinéma

Divertissements

Informations

Sports

Découverte

Jeunesse

Musique

Culture

International

Radio

Voir aussi

Articles connexes 
 Zeop

Lien externe 
 Site officiel Zeop